Jacques Monestier peut désigner :

 Jacques Monestier (1927-2008), haut fonctionnaire français ;
 Jacques Monestier (1939-), artiste français.